Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji U.S. Men's Clay Court Championships 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár Bob Bryan a Mike Bryan, jenž skončil ve čtvrtfinále na raketách Berankise s Gabašvilim.

Vítězem čtyřhry se stal litevsko-ruský pár Ričardas Berankis a Teimuraz Gabašvili, jenž do soutěže nastoupil jako náhradník. Ve finále zdolal filipínsko-americkou dvojici Treat Conrad Huey a Scott Lipsky výsledkem 6–4 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Eric Butorac /  Samuel Groth (1. kolo)
  Robert Lindstedt /  Jürgen Melzer (semifinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Santiago González (semifinále, skreč)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

U.S. Men's Clay Court Championships
ATP World Tour 2015
Tenis v USA v roce 2015